Sten Sture Starszy
 Sten Sture Młodszy Svantesson